Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Trojnásobnou obhájkyní titulu byla ruská světová dvojka Maria Šarapovová, kterou ve druhém kole vyřadila Kerberová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Caroline Wozniackou po třísetovém průběhu 3–6, 6–1 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, když o dva týdny dříve triumfovala na zelené antuce charlestonského Family Circle Cupu 2015. Stuttgartský titul představoval pátou singlovou trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2015
WTA Tour 2015